Skyfire (band), een metalband uit Höör, een plaats in Zweden
 Skyfire (webbrowser), een webbrowser voor mobiele telefoons